Mash - e suas variações MASH, M.A.S.H. e M*A*S*H - é uma sigla comumente associada a Mobile Army Surgical Hospital (Hospital Móvel do Exército Norte-Americano).

Esses mesmos hospitais deram origem a uma franquia de bastante sucesso, M*A*S*H, que mostrava a atuação do grupo durante a Guerra da Coreia.

Yahoo! Mash, uma rede social e de relacionamentos.
M*A*S*H (livros), uma série de livros, iniciada por Richard Hooker.
MASH (filme) ou M*A*S*H, filme de 1970 dirigido por Robert Altman, adaptando o romance original.
M*A*S*H (série de televisão), baseada no filme.
AfterMASH, spin-off surgido após o fim da série de TV.

Desambiguação